12. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Berlinie między 15 i 23 sierpnia 2009 roku.

Mistrzostwa rozegrano na stadionie olimpijskim w Berlinie. Obiekt został zmodernizowany, kosztem 242 mln euro na piłkarskie mistrzostwa świata w 2006 roku. Zawody w chodzie i maratonie miały start i metę przy Bramie Brandenburskiej w centrum miasta. W imprezie wystartowali lekkoatleci z 202 krajów świata. Oficjalną piosenką mistrzostw było nagranie Foot of the Mountain norweskiej grupy a-ha.

Organizatora mistrzostw IAAF wybrał 6 grudnia 2004. Wśród kandydatów, oprócz Berlina, znalazły się: Split, Walencja, Brisbane, Bruksela, Delhi, Casablanca oraz miasto, które jak później się okazało, zorganizuje zawody tej rangi w roku 2011, czyli koreański Daegu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja punktowa

Uczestnicy 
Na listach startowych opublikowanych na stronie IAAF przed mistrzostwami znajdowało się 2098 sportowców z 202 krajów. W sumie z imprezie wystartowało 1984 zawodników (1086 mężczyzn i 898 kobiet), którzy reprezentowali 201 z 213 krajów zrzeszonych w IAAF. Najwięcej lekkoatletów przystąpiło do biegu na 100 metrów panów (100 osób) oraz do biegu maratońskiego (101 uczestników).

Rekordy podczas mistrzostw

Rekordy mistrzostw świata 
Podczas XII Mistrzostw świata ustanowiono 8 rekordów mistrzostw świata.

Rekordy krajów 
W czasie trwania zawodów ustanowiono również 50 krajowych rekordów w kategorii seniorów.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa
 
 

!